Open Sud de France 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2019 z cyklu Open Sud de France rozgrywany w dniach 4–10 lutego 2019 roku w Montpellier na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 586 140 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 we Francji
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019